Premios ACE puede aludir, en esta enciclopedia:

 a los Premios ACE (Argentina), premios al teatro argentino.
 a los Premios ACE a la música (Argentina) (1992-1996), premios a la música argentina. 
 a los Premios ACE (Nueva York), premios estadounidenses.